Rafael – versione spagnola del nome Raffaele

Persone 
 Nando Rafael – calciatore angolano naturalizzato tedesco
 Rafael de Andrade Bittencourt – calciatore brasiliano
 Rafael Cabral Barbosa – calciatore brasiliano

Missili 
 Rafael Shafrir – missile aria-aria a corto raggio 
 Rafael Python – missile aria-aria a corto raggio
 Rafael – Rafael Advanced Defense Systems

Pagine correlate 
 Raffaele (disambigua)
 San Rafael